Placage peut désigner :
 placage, en électrolyse, une technique qui consiste à recouvrir des objets d'une mince couche d'un métal précieux ou d'un alliage ;
 placage, en menuiserie et ébénisterie, l'application de feuilles de bois collées en revêtement sur un assemblage de menuiserie
 dans un sens restreint pour un meuble donné, l'ensemble des feuilles qui ont été collées en revêtement ;
 placage, l'action qui consiste à amener un adversaire au sol en l’attrapant avec les bras (dans ce sens le mot peut aussi s'écrire plaquage).